Ormos, keresztnév
Ormos, patak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Ormos, település Horvátországban